El término capitanía puede referirse a:

 Capitanía, función u oficio ejercido por un capitán, ya sea en el ámbito militar o en el deportivo;
 Capitanía General, forma de administración de las colonias ultramarinas españolas y portuguesas (capitania-geral);
 Capitanía General, nombre que recibían las Regiones Militares de España;
 Capitanía marítima, órgano periférico de la administración marítima;
 Capitanías del Brasil, divisiones territoriales del período colonial de Brasil.